Anthracoideaceae är en familj av svampar. Anthracoideaceae ingår i ordningen Ustilaginales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Basidiesvampar
Anthracoideaceae